Kolonia Wandy (Radzionków)
 Kolonia Wandy (Siemianowice Śląskie)